Duitsland::
Hohenberg an der Eger, een gemeente in Beieren
Hohenberg-Krusemark, een gemeente in Saksen-Anhalt
graafschap Hohenberg (Zwaben)
graafschap Hohenberg (Pfinzgau) 

Oostenrijk:
Hohenberg (Neder-Oostenrijk), een gemeente in Neder-Oostenrijk